Die Saison 1985/86 war die 39. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der EHC Chur stieg als Meister direkt in die Nationalliga A auf. Nachdem der EHC Arosa freiwillig in die 1. Liga abstieg, durfte der SC Bern ebenfalls aufsteigen. Der Lausanne HC und der Genève-Servette HC stiegen direkt in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, deren Finalisten beide direkt in die NLA aufstiegen. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen direkt in die dritte Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Beste Scorer

Playoffs

Playoff-Baum

Halbfinal

Final

Weblinks 
 

B1985
Eishockeysaison 1985/86